Cyphochilus kan syfta på:

 Cyphochilus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Cyphochilus (växter) – ett släkte av växter